Amerikai Egyesült Államok
Carney (Maryland)
Carney (Michigan)
Carney (Montana)
Carney (Oklahoma)
Carney (Nyugat-Virginia)
Carney (Pennsylvania)
 Írország
Carney (Sligo megye)
Carney (Tipperary megye)